Nehemiasz (Biblia)
 Księga Nehemiasza
 Nehemiasz (imię)